Осада Жироны:
 Осада Жироны (1684)
 Осада Жироны (1808)
 Осада Жироны (1809)